В парному розряді жіночого тенісного турніру Women's Games 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Вірджинія Рузічі і Пем Тігуарден виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Джордан і Джоанн Расселл 6-4, 7-5.

Сіяні пари 

 Вірджинія Рузічі /  Пем Тігуарден (чемпіонки)

 Барбара Джордан /  Джоанн Расселл (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Women's Games